Mortefontaine (Aisne)
 Mortefontaine (Oise)
ook:
Mortefontaine-en-Thelle, Oise